L — 12-я буква латинского алфавита. Может также означать:
 L — число 50 римскими цифрами.
 L — обозначение фазного (находящегося под переменным напряжением) провода на электрической принципиальной схеме в однофазных или трёхфазных цепях переменного тока.
 L — символ легиона «Свобода России». 
 Класс сложности L.
 L — маршрут нью-йоркского метро.
 L — один из главных героев аниме, манги, фильмов, книги и видеоигр «Тетрадь смерти».
 Точка Лагранжа в небесной механике.
 L — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы L (мтДНК) и гаплогруппы L (Y-ДНК)
 l – длина, расстояние.

См. также 
 L-диапазон — диапазон частот дециметровых длин волн.
 L-Диоксифенилаланин — аминокислота.
 L-клетка — эндокринные клетки кишечника, относящиеся к апудоцитам и входящие в состав гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы.
 L-клуб — развлекательная игра, выходившая на российском телевидении.
 L-нотация — асимптотическая нотация, аналогичная О-нотации.
 L-селектин — гликопротеин, находящийся на клеточной поверхности лейкоцитов.
 L-формы — бактерии, частично или полностью лишённые клеточной стенки, но сохранившие способность к развитию. 
 L-функция Дирихле — комплексная функция
 L. — сокращение имени Карла Линнея в обозначениях ботанических таксонов.
 Эль (значения)